Wilhelm-Raabe-Schule steht für:
 Wilhelm-Raabe-Schule (Bremerhaven), Schulzentrum
 Wilhelm-Raabe-Schule (Lüneburg), Gymnasium
 Wilhelm-Raabe-Schule (Hannover), Gymnasium
 Wilhelm-Raabe-Schule (Wolfenbüttel), Grund- und Hauptschule
 Wilhelm-Raabe-Schule (Hameln), Grund- und Oberschule